El Villicum, o Villicum, puede referirse a:
Sierra de Villicum, subsistema orográfico de San Juan;
Circuito San Juan Villicum, autódromo de carreras argentino, ubicado en la región anterior.